Име Морис Грин може се односити на:

 Морис Грин (композитор) (1696—1755), енглески композитор и оргуљаш
 Морис Грин (атлетичар) (1974), амерички атлетичар